Kjell Nilsson kan syfta på:
 Kjell Nilsson (officer) – 1943–2018, svensk generallöjtnant, idrottsledare och tidigare ishockeyspelare.
 Kjell Nilsson (politiker) – 1928–2014, svensk socialdemokratisk politiker.
 Kjell Nilsson (friidrottare) – född 1942, svensk mästare i terränglöpning 12 km 1968.
 Kjell Nilsson (företagsledare) – född 1948, svensk företagsledare, tidigare koncernchef för Trelleborg AB.
 Kjell Nilsson (tyngdlyftare) – född 1949, svensk tyngdlyftare och skådespelare.
 Kjell Nilsson (cyklist) – född 1962, svensk mästare i cykel 1984, även kallad Cykel-Kjell.